Le championnat d’Europe de basket-ball féminin 2001 s’est déroulé en France du 14 septembre au 23 septembre.

Lieux de compétition

Équipes participantes et groupes

Tour préliminaire 
 Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes à égalité de points se départagent selon leurs matchs particuliers.

Tableau final

Tableau 1-8

Classement 5 à 8

Classement 9 à 12

Classement final 

    : Qualifiés pour le championnat du monde 2002.

Récompenses et performances 
 Meilleure marqueuse :  Małgorzata Dydek (24,4 pts/m.)
 Meilleure rebondeuse :  Małgorzata Dydek (10,9 rbds/m.)
 Meilleure passeuse :   Dalma Iványi (6,4 PD/m.)

Lien externe
  Vidéo Équipe de France 2001

2001
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 2001
Événement sportif à Orléans
Sport à Gravelines
Événement sportif au Mans
Europe féminin 2001
Europe feminin 2001, Championnat d'
Basket-ball en France en 2001
Sport en septembre 2001